BIB peut faire référence à :
  ;
 Bibendum, un personnage de publicité pour les pneus Michelin ;
 .bib, l'extension de fichier BibTeX ;
 Bib Fortuna, un personnage de Star Wars ;
 BiB, caricaturiste français ;
 Bag in Box, une autre appellation du Cubitainer ;
 Back in Black, un album du groupe de hard rock AC/DC ;
 Biennale d'illustration de Bratislava, biennale internationale en Slovaquie, dite BIB ;
 radeau de sauvetage ;
 Bonheur intérieur brut ou Indicateur du vivre mieux;
 Banque Internationale du Burkina.

Aussi 
 « Faire un bib » ou « faire un biberon », le fait de parvenir à coller sa boule au but (dans le vocabulaire imagé de la pétanque)